Abréviation de la marque de Pepsi-Cola.
 PepsiCo est une multinationale américaine spécialisée dans le secteur agroalimentaire :
  ;
 Pepsi Arena ;
 Pepsi Center ;
   ;
  ;
  ;
 .

Personnalités 
 Pepsi Demacque (1958-), chanteuse anglaise, membre du duo  ;
 Pepsi Paloma (1966-1985), softdrink beauty et actrice ;
  ;
  ;
 Skylar Spence, projet musical de Ryan DeRobertis, aussi connu sous le nom de Saint Pepsi ;
 .

Géographie 
 , un lac en Caroline du Sud.

Art, divertissement, et média

Jeux 
 Pepsi Invaders, un jeu vidéo de 1983.

Musique 
 , compilation ;
 , un festival de musique en Argentine ;
 Jack Pepsi, une chanson du groupe Tad.

Radio 
 , un programme radio au Royaume-Uni.

Télévision 
 , un programme de télévision australien ;
 , un programme de télévision canadien ;
 The Pepsi-Cola Playhouse, un programme de télévision américain.

Sports 
 , un tournoi de cricket ;
 , un tournoi de cricket ;
 , une course automobile ;
 , un tournoi de golf ;
 Pepsi Football Academy, une académie de football nigériane ;
 Tournoi de tennis Pepsi Grand Slam, un tournoi de tennis ;
 , un tournoi de golf ;
 Pepsi Max 400, une ancienne course automobile de NASCAR ;
 , une récompense ;
 , un tournoi de curling ;
 Juvecaserta Basket, un club italien de basket-ball aussi connu sous le nom de Pepsi Caserta ;
 , une équipe de basket-ball des Philippines anciennement connu sous le de « Pepsi Hotshots » et les « Pepsi Mega Bottlers » ;
 , une league de football islandaise connu sous le de Pepsi-deildin (the Pepsi League).

Voir aussi 
 , un album du groupe Negativland ;
 Dyspepsie, un ensemble de symptômes de douleur ;
 , un catalyseur ;
 Genre Pepsis de guêpe dont la piqûre est extrêmement douloureuse (voir index Schmidt) ;
 PEPSSI, un détecteur de particules énergétiques de New Horizons.